János Balogh peut faire référence à :

 János Balogh (joueur d'échecs)) (1892-1980), maître aux échecs
 János Balogh (1982-), gardien de but hongrois de football
  (1913-2002), biologiste hongrois
 , (1874–1919) peintre hongrois

Voir aussi 
 Balogh

Source de la traduction